Joseph de Villeneuve-Bargemon :
 Barthélémy-Joseph de Villeneuve-Bargemon (1720-1795), ecclésiastique français,
 Joseph de Villeneuve-Bargemon (1782-1869), homme politique français